Lengo peut désigner :
 Le lengo, des langues des Salomon du Sud-Est
 Lengo, une localité du Burkina Faso